Арапахо ():

 Арапахо — индейский народ в США.
 Арапахо — один из языков народа арапахо, относится к алгонкинской семье.

Топонимы 
 Арапахо — статистически обособленная местность, расположенная в округе Фримонт (штат Вайоминг, США).
 Арапахо (Колорадо)
 Арапахо — административно-территориальный округ в штате Колорадо, США.
 Арапахо (Небраска)
 Арапахо (Северная Каролина)
 Арапахо — национальный лес в центральной части штата Колорадо, США.